Diaminoheksanska kiselina se može odnositi na:

 2,6-Diaminoheksanska kiselina (lizin)
 3,6-Diaminoheksanska kiselina (beta-lizin)